Matras ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Eduard Matras (1862–1945), österreichischer Sportfunktionär und Manager
 Josef Matras (1832–1887), österreichischer Schauspieler und Volkssänger
 Klaemint Matras (* 1981), färöischer Fußballspieler
 Yaron Matras (* 1963), US-amerikanischer Linguist

Siehe auch:
 Matrassteig
 Matraswarte, Aussichtswarte auf dem Gipfel des Schöpfls im Gemeindegebiet von Altenmarkt an der Triesting, Wienerwald
 Madras (Begriffsklärung)